Makàrovo (Marí El), localitat de la república de Marí El, a Rússia
 Makàrovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia